Harrison este un nume frecvent răspândit în țările de limbă engleză, însemnând fiul lui Henry.  Numele propriu Harrison poate desemna locuri, localități, nume de familie și/sau prenume.

Locuri, localități

Australia 

 Harrison, Australian Capital Territory, suburbie planificată în districtul Gungahlin al districtului Canberra

Canada 

 Inukjuak, Quebec, ori "Port Harrison", din teritoriul Nunavik, la nord de Quebec,
 Harrison Lake, lac în regiunea mai joasă a provinciei ,
 Harrison Island, Hudson Bay, ,
 Harrison Islands, Gulf of Boothia, Nunavut
 Harrison Settlement, provincia

United States 

 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, Illinois (dezambiguizare),
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, Minneapolis, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, statul ,
 Harrison, Wisconsin (dezambiguizare).

A se vedea și 

 Comitatul Harrison (dezambiguizare) și
 Districtul Harrison (dezambiguizare)

Nume de familie  

Iată o listă nedefinitivă, aflată mereu sub semnul îmbunătățirii, a unor personalități a căror nume da familie este Harrison, care sunt aranjate alfabetic după prenumele lor. 

 Harrison, Benjamin  --  (1726 - 1791), american, guvernator și delegat al Statului Virginia la Congresul Continental între 1774 - 1778, semnatar al Declarației de Independență, tatăl și străbunicul a doi președinți americani. 
 Harrison, Benjamin  --  (1833 - 1901), american, al 23-lea președinte american între 1889 și 1893, strănepotul guvernatorului statului Virginia, Harrison, Benjamin și nepotul celui de-al 9-lea președinte american, Harrison, William Henry. 
 Harrison, Carter Henry  --  (1xxx - 1yyy), american, faimos primar al orașului Chicago, Illinois. 
 Harrison, Dhani  --  (născut în 1978), chitarist, muzician, fiul lui George Harrison. 
 Harrison, George  --   (1943 - 2001), britanic, muzician, compozitor, vocalist, chitarist solo, membru al formației The Beatles. 
 Harrison, John  --  (1693 - 1776), englez, realizator de ceasuri, inventatorul primului ceas maritim capabil de a determina longitudinea la distanțe mari. 
 Harrison, Lou  --  (1917 - 2003), compozitor de muzică clasică. 
 Harrison, Rex, Sir  --  (1908 - 1990), britanic, actor de teatru și film.  Unul dintre filmele sale de mare succes este My Fair Lady, în care a interpretat rolul Profesorului Henry Higgins, alături de Audrey Hepburn, ce a interpretat rolul Elizei Doolittle. 
 Harrison, Wallace K.  --  (1895 - 1981), arhitect american. 
 Harrison, William Henry  --  (1773 - 1841), american, al 9-lea președinte american, decedat după doar 30 de zile de la instalare din cauza unei răceli foarte grave, fiul lui Harrison, Benjamin, guvernatorul Statului Virginia și bunicul lui Harrison, Benjamin, al 23-lea președinte american.

Prenume  

 Harrison Ford -- (născut în 1942), actor american
 Harrison Evans Salisbury -- (1908 – 1993), autor de non-ficțiune, jurnalist american

Vezi și 

 Comitatul Harrison (dezambiguizare)

Nume proprii